Plusieurs châteaux portent le nom de château de la Chassaigne :

 Château de la Chassaigne, à Thiers
 Château de la Chassaigne (Allier), à Chevagnes.

Chassaigne